Capitaine Wilder est le second et dernier tome de la série fantasy d’Anne Robillard Terra Wilder. Il est paru le  aux éditions Mortagne au Canada puis le  aux éditions Michel Lafon en France sous le titre Capitaine Terra Wilder.

Résumé

Annexes

Articles connexes 
 Les Chevaliers d'Émeraude
 A.N.G.E.

Liens externes 
 

Terra Wilder
Roman d'Anne Robillard
Roman de fantasy canadien
Roman canadien paru en 2009
2009 en fantasy